Bei den World Games 2005 in Duisburg fanden vom 16. bis 19. Juli 2005 im Squash zwei Wettbewerbe statt. Insgesamt nahmen 32 Athleten an den Wettbewerben teil, davon jeweils 16 in der Damen- und der Herrenkonkurrenz.
 
In der Damenkonkurrenz bezwang Nicol David im Finale Rachael Grinham mit 9:4, 10:8 und 9:1, während sich bei den Herren Peter Nicol mit 9:3, 9:0 und 9:4 gegen Thierry Lincou durchsetzte. Die Verlierer der Halbfinals erhielten jeweils die Bronzemedaille.
 
Bei den Damen waren neben der deutschen Meisterin Karin Berière die Reservespielerinnen Daniela Schumann und Katharina Witt aus Deutschland, sowie die österreichische Landesmeisterin Pamela Pancis am Start. Deutschsprachige Starter bei den Herren waren Stefan Leifels, Hansi Seestaller und Patrick Gässler aus Deutschland, sowie Andreas Fuchs aus Österreich.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse Damen auf squashinfo.com (englisch)

Squash
2005
Squashturnier 2005
Squashturnier in Deutschland
Sportveranstaltung in Duisburg